Министерство труда и социальной солидарности Португалии несет ответственность за управление вопросами, касающимися труда и социального обеспечения.

История 
 Министерство благосостояния труда и социальной (1916 - 1925)
 Подсекретариат государственных корпораций и социальной защиты населения (1933 - 1950)
 Департамент корпораций и социальной защиты населения (1950 - 1972)
 Министерство корпораций и социальной защиты населения (1973 - 1974)
 Министерство социальных дел и Министерство труда (1974 - 1983)
 Министерство труда и социального обеспечения (1983 - 1987)
 Министерство труда и социальной защиты населения (1987 - 1995)
 Министерство квалификации и занятости и Министерство солидарности и социального обеспечения (1995 - 1999)
 Министерство труда и солидарности (1999 - 2002)
 Министерство труда и социального обеспечения (2002 - 2004)
 Министерство социальной защиты, семьи и детей и Министерство экономической деятельности и труда (2004 - 2005)
 Министерство труда и социальной солидарности (2005 - 2011)
 Министерство солидарности и социального обеспечения (2011 - настоящее время)

Организационная структура 
 Министр труда и социальной солидарности
 Генеральный секретариат
 Управление стратегии и планирования
 Управление по условиям труда
 Национальный совет по охране труда и безопасности на рабочем месте
 Генеральный директорат по занятости и трудовых отношений
 Генеральный инспектор
 Финансовый консультант
 Национальный совет по вопросам профессионального обучения
 Институт информатики и статистики
 Государственный секретарь по вопросам социального обеспечения
 Главное управление социальной защиты
 Национальный совет по социальному обеспечению
 Национальная комиссия по вопросам социальной интеграции
 Институт управления активами капитализации социального обеспечения
 Институт социального обеспечения
 Государственный секретарь по вопросам занятости и профессионального обучения
 Институт занятости и профессиональной подготовки
 Комиссия по вопросам равенства в области труда и занятости
 Национальное агентство по квалификации
 Программа по предупреждению и искоренению детского труда
 Заместитель государственного секретаря по вопросам реабилитации
 Национальный институт реабилитации
 Национальный совет по реабилитации и интеграции людей с ограниченными возможностями
 Национальный Совет по развитию добровольчества
 Национальная комиссия по защите группы риска детей и молодежи
 Консультативный совет Семьи

Ссылки 
 Официальный сайт

Министерства Португалии
Порт
Порт